U-35 – niemiecki okręt podwodny typu U-31 z okresu I wojny światowej; pływał także pod banderą Austro-Węgier pod tą samą nazwą
 U-35 – niemiecki okręt podwodny typu VIIA z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 U-35 (S185) – niemiecki okręt podwodny typu 212A z początku XXI wieku

Zobacz też 
 UB-35 – niemiecki okręt podwodny typu UB II z okresu I wojny światowej
 UC-35 – niemiecki okręt podwodny typu UC II z okresu I wojny światowej; pływał także pod banderą Austro-Węgier jako SM U-75

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich